De prefectuur wordt uitgeoefend door een prefect. Prefect heeft meerdere betekenissen:

 Het is een (ambtelijke) functie in het oude Rome: een bevelhebber of stadhouder, zie prefectuur (Rome).
 Het hoofd van een departement. In Frankrijk is een prefect een hoofd van een bestuurlijk gewest of provincie, de préfecture is de hoofdplaats van het departement. Zie: hoofdstad.
 Het kan een persoon zijn die de regeling van zaken heeft. Zo werd dit woord gebruikt op rooms-katholieke kostscholen.
 In België is het een hoofd van een atheneum (een school).
 Er is ook sprake van een apostolisch prefect. Deze staat aan het hoofd van een apostolische prefectuur (missiegebied).
 Een prefectuur is een bestuurslaag in sommige landen, zie prefectuur (bestuur).
 Een bestuurslaag in Japan tussen de nationale overheid en de gemeenten, soortgelijk aan provincies, zie prefectuur (Japan).
 Prefectuur (China)

Zie ook: prefect van Groningen